Нижче наведено список 533 муніципалітетів департаменту Ізер.

Ізер

Ізер